Herrarnas individuella mångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 1996 avgjordes den 20-24 juli i Georgia Dome.

Medaljörer

Resultat

Final

Referenser